ICME steht für:
Koronaler Massenauswurf
International Congress on Mathematical Education, siehe International Commission on Mathematical Instruction

Abkürzung